Maria de Inglaterra ou Maria da Inglaterra pode se referir à:

 Maria I
 Maria II

Desambiguações de antropônimos